Feuerbach es el apellido de:
Anselm Feuerbach (1829-1880), pintor neoclásico alemán.
Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833), criminalista y filósofo alemán.
Los dos hijos del anterior:
Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872), filósofo, antropólogo y crítico alemán de la religión.
Karl Wilhelm Feuerbach (1800-1834), matemático alemán.